Come Home – singolo dei James del 1989
 Come Home – singolo dei Placebo del 1996
 Come Home – singolo dei OneRepublic del 2009
 Come Home – singolo di IAMX del 2013
 Come Home – singolo dei Tonight Alive del 2013